Connor steht für:
 Connor, irischer Vorname, siehe Conor
 Connor (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Terminator: The Sarah Connor Chronicles, US-amerikanische Fernsehserie

Connor ist der Name folgender

Orte in Nordirland:
 Connor (Nordirland)
 Connor Pass

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Connor (Idaho)
 Connor (North Carolina)
 Connor (Ohio)
 Connor (Texas)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Connor Battlefield, in Ranchester, Wyoming, ID-Nr. 71000891
 Connor Hall, in Santa Fe, New Mexico, ID-Nr. 88001561
 Connor Toll House, in Signal Mountain, Tennessee, ID-Nr. 77001273
 Connor-Bovie House, in Fairfield, Maine, ID-Nr. 74000321

Siehe auch:
 O’Connor, Familienname
 Connors
 O’Conor
 Conner